Дискография британско-американской рок-группы  Foreigner насчитывает 9 студийных альбомов, 10 концертных альбомов, 14 сборников, 41 сингл, 4 видеоальбома.

После того как, Мик Джонс, Иэн Макдональд и Лу Грэмм сформировали коллектив в 1976 году, они записали свой дебютный альбом  Foreigner, который получил пятикратный платиновый статус в США и платиновый в Канаде. Песни «Feels Like the First Time», «Cold as Ice» и «Long Long Way From Home» с первой пластинки стали хитами. Второй студийный альбом Double Vision вышел в 1978 году и получил семикратный платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.  Тираж альбома составил 6 миллионов экземпляров. Композиции «Double Vision» и «Hot Blooded» стали хитами. Третий студийный альбом Head Games был продан тиражом в 3 миллиона копий. «Dirty White Boy» и «Head Games» — синглы из Head Games добились коммерческого успеха.

Популярность Foreigner в Европе и в Великобритании принесли релизы: 4, «Waiting for a Girl Like You», «Urgent», «Jukebox Hero», изданные в 1981 году. 4 стал  четырежды платиновым в Канаде.
Выпущенная 1984 году песня «I Want to Know What Love Is» стала хитом номер один в Великобритании, США, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии и Ирландии. «That Was Yesterday» занял двенадцатое место в американском хит-параде синглов. Альбом Agent Provocateur возглавил хит-парады Швейцарии, Норвегии, Великобритании и Германии и был продан тиражом в 3 миллиона копий. В Великобритании и Германии диск получил платиновый сертификат, также в США он трижды стал платиновым. Последующие альбомы группы — Inside Information, Unusual Heat и Mr. Moonlight не пользовались большим спросом. Последним успешным синглом группы стал трек «I Don’t Want to Live Without You», занявший пятое место в американском чарте Billboard Hot 100 и первое в Adult Contemporary.

В 1992 году был издан сборник The Very Best... and Beyond, который стал дважды платиновым в США, серебряным в Великобритании. Он попал на сто двадцать третье место в США, а в Новой Зеландии на сорок девятое, но сингл из сборника — «With Heaven on Our Side» не попал в чарты.
Изданные в 1994 году, синглы «White Lie», «Rain» «I Keep Hoping» не были успешными, но «Until the End of Time» занял восьмую позицию в американском хит-параде Adult Contemporary, став последним синглом коллектива, который попал в Billboard. В 2009 году вышел девятый студийный альбом Foreigner — Can't Slow Down, за выходом которого последовал выход концертного альбома Acoustique (2011).

Буквенные сокращения привидены на латинице в соответствии со стандартом ГОСТ 7.67-2003.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоальбомы

Бокс-сеты

Видеоклипы

Саундтреки 
Данный список содержит песни группы, входившие в саундтреки к различным фильмам, а также к одной видеоигре.

Примечания

Ссылки 
 

Foreigner